Ebanga peut désigner :
 Ebanga, un village du Cameroun dans la commune de Monatélé ;
 Ebanga, un village du Cameroun dans la commune d'Okola.

Homonymie de localités